forma normal puede referirse a:
 Forma normal (reescritura abstracta)
 Forma normal (base de datos)
 Forma normal (teoría de juego) - véase Forma normal de juego
 Forma normal en matemática (También llamada forma canónica o forma estándar) 
 Forma normal (música)

En teoría del lenguaje formal:
 Forma normal de Chomsky
 Forma normal de Greibach
 Forma normal de Kuroda
 Forma normal (reescritura abstracta), un elemento de un sistema de reescritura que no puede reescribir más

En lógica:
 Forma normal algebraica
 Forma normal clausal
 Forma normal conjuntiva
 Forma normal disyuntiva
 Forma normal prenexa
 Forma normal de Skolem

En cálculo lambda:
 Forma normal beta